Tenisový turnaj ATP International German Open 2011 se konal ve dnech 18.–24. července v německém Hamburku venku na antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 500. Odměny činily 1 115 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
  Gaël Monfils (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (finálel)
  Michail Južnyj (semifinále)
  Gilles Simon (vítěz)
  Florian Mayer (čtvrtfinále)
  Juan Ignacio Chela (2. kolo)
  Fernando Verdasco (semifinále)
  Janko Tipsarević (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)  Andreas Seppi (2. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Fabio Fognini (3. kolo)
  Albert Montañés (2. kolo, skreč)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Andreas Beck
  Tobias Kamke
  Julian Reister
  Cedrik-Marcel Stebe

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Simone Bolelli
  Victor Crivoi
  Marsel İlhan
  Bastian Knittel
  Guillermo Olaso
  Albert Ramos

Následující hráč se do hlavní soutěže probojoval z kvalifikace jako šťastný poražený (LL):
  Lukáš Rosol

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Mannarino
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= A Ramos
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= R Štěpánek
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= A Beck
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=62
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Nieminen
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Giraldo
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Stachovskij
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M González
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= G Monfils
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= A Ramos
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= R Štěpánek
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= A Seppi
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= A Dolgopolov
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Nieminen
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= S Stachovskij
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= G Simon
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= G Monfils| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= R Štěpánek
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= J Nieminen
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= G Simon
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= G Monfils
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=0
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= G Simon| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=6
}}

 2. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (1. kolo)
  Oliver Marach /  Alexander Peya (vítězové)'''
  František Čermák /  Filip Polášek (finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2011